101-й меридиан восточной долготы — линия долготы, отстоящая от Гринвичского меридиана на 101 градусов к востоку, проходящая от Северного полюса через Северный Ледовитый океан, Азию, Индийский океан, Антарктический океан к Южному полюсу и образующая ортодромию со 80-м меридианом западной долготы.

Начиная с Северного полюса и в южном направлении к Южному полюсу 101-й меридиан восточной долготы проходит через:

См. также 
 100-й меридиан восточной долготы
 102-й меридиан восточной долготы

Долгота